Българите в Русия са етническа група, която представлява малцинство в страната. Според преброяването на населението през 2010 г. те са 24 038 души и представляват 0,02 % от общото население.

Численост и дял 

Численост и дял на българите според преброяванията на населението през годините, по субекти на Руската федерация:

Населени места 

Преброяване на населението през 2010 г.

Населени места с над 1 процент етнически българи, според преброяването на населението през 2010 г.:

Организации 
Според данни на ДАБЧ в Русия има 25 организации на българите – 21 дружество, 3 училища, 1 църковна община.

Дружества 
 град Пятигорск, Българска община в гр. Пятигорск-Кавказки минерални води (от 1993 г.)
 град Твер, Дом за руско-българска дружба (от 2003 г.)
 град Москва, Културно-просветно дружество на българите от Москва и Московска област „Паисий Хилендарски“ (от 1990 г.)
 град Москва, Обществена организация „Съвет на българските аспиранти в Русия“ (от 2017 г.)
 град Санкт Петербург, Автономна нестопанска организация „Петербургски културно-делови център за българска дружба“ (от 2009 г.)
 град Ставропол, Българска община
 град Новокуйбишевск, Българска община „Балкан“
 град Твер, Българска община
 град Тюмен, Българска община
 град Екатеринбург, Българска общност (от 2008 г.)
 град Сиктивкар, Градска българска национално-културна автономия (от 2010 г.)
 град Сургут, Градска обществена организация Сургутско българско землячество „Св. св. Кирил и Методий“ (от 1999 г.)
 град Москва, Дружество за приятелство с България
 град Дубна, Българска национална група в ОИЯИ
 град Москва, Землячество на българските студенти
 град Краснодар, Краснодарска регионална обществена организация на Българска община „Шипка“
 град Москва, Културно-просветна организация „Българска диаспора“
 град Новодвинск, Новодвинска градска обществена организация „Българско землячество“ (от 1999 г.)
 град Москва, Обществена регионална организация на българите „ДОБРО“ (от 2002 г.)
 град Стари Оскол, Староосколска местна обществена организация Българско землячество „Шипка“ (от 1998 г.)
 град Ярославъл, Ярославска регионална обществена организация „Шипка“ (от 1998 г.)

Училища 
 град Москва, Българско училище при Посолството на Република България (от 1974 г.)
 град Москва, Българско училище при Центъра на промишлеността на Република България (от 2009 г.)
 град Санкт Петербург, Българско училище към Генералното консулство на Република България (от 2012 г.)

Църковни общини 
 град Москва, Българско подворие в Русия

Вижте също 
 Население на Русия
 Волжки българи
 Отношения между Русия и България

Източници

Външни препратки 
  BG diaspora. Културно-просветна организация на българите в Москва